Advena kan syfta på:

 Advena (snäckor) – ett släkte snäckor
 Advena (kräftdjur) – ett släkte kräftdjur